Еранка — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 83 км по левому берегу реки Берёзовая. Длина реки составляет 15 км.

Исток реки в холмах западных предгорий Северного Урала в 16 км к юго-востоку от посёлка Валай. Река течёт на север по ненаселённой холмистой местности. Течение быстрое, временами бурное. Впадает в Берёзовую в 13 км к востоку от посёлка Валай.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100006093
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100609
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 
 

Притоки Берёзовой (приток Колвы)
Реки Чердынского района